В парному розряді жіночого тенісного турніру Puerto Rico Open 1990, що проходив у рамках Туру WTA 1990, Олена Брюховець і Наталія Медведєва виграли титул, у фіналі перемігши пару Емі Фрейзер і Джулі Річардсон 6–4, 6–2.

Сіяні пари 

 Джиджі Фернандес /  Зіна Гаррісон (1-ше коло)
 Мередіт Макґрат /  Лорі Макніл (чвертьфінал)

 Ніколь Брандтке /  Елна Рейнах (1-ше коло)
 Катріна Адамс /  Пенні Барг (півфінал)

Основна сітка

Посилання 

Puerto Rico Open